Irina este un prenume feminin care provine din grecescul Ειρήνη (Eirene), numele zeiței păcii în mitologia greacă.

Regalitate
Irina Ateniana, împărăteasă bizantină 
Prințesa Irina Alexandrovna a Rusiei, soția Prințului Felix Iusupov
Prințesa Irina a României, fiică a regelui Mihai al României

Personalități
Irina Allegrova, cântăreață rusă
Irina Egli, scriitoare română
Irina Loghin, interpretă de folclor românesc
Irina Mavrodin, profesoară, traducătoare română
Irina Nicolau, folclorist, eseist român
Irina Nechit, poetă din Republica Moldova
Irina Petraș, critic literar
Irina Petrescu, actriță română
Irina Schrotter, creatoare de modă română
Irina Spârlea, jucătoare de tenis
Irina Vlah, politiciană moldoveană

Localități
Irina, Satu Mare

Personaje
Irina Derevko, personaj din serialul Alias

Altele
Râul Irina